Дахла́к:

 Дахлак — архипелаг в Красном море возле города Массауы (Эритрея).
 Дахлак или Дахлак Кебир — самый крупный остров архипелага Дахлак.
  — средневековый султанат.
 Дахлак (дахлик) — язык в Эритрее.